Mangbetu peut désigner :
le mangbetu, une langue soudanique
les Mangbetu, un groupe ethnique présent notamment en République démocratique du Congo